Домени́ко Палади́но (, также известен как Mimmo; род. 1948) — итальянский художник, скульптор и гравёр.

Один из ведущих представителей художественного движении трансавангард.

Биография 
Родился 18 декабря 1948 года в Падули, недалеко от Беневенто. Его дядя по отцовской линии — Сальваторе, также является художником.

Искусство начал изучать в лицее Liceo Artistico di Benevento, где учился в 1964—1968 годах. В неаполитанской галерее Galleria di Lucio Amelio Доменико встретился и познакомился с художником Антонио Дель Донно (Antonio Del Donno). В 1964 году они впервые посетили Венецианскую биеннале, оставшись очарованными американскими поп-арт художниками. В 1968 году состоялась первая выставка Доменико Паладино в ​​галерее Galleria Carolina di Portici, где его представил Акилле Бонито Олива. В следующем году он же представил Паладино на его выставке Caserta в студии Studio Oggetto Энцо Каннавиелло (Enzo Cannaviello). На следующей выставке Паладино в галерее Galleria Nuovi Strumenti в Брешии он показал только свои фотографические работы.

В конце 1970-х годов Паладино переехал в Милан. В 1977 году он принял участие в выставке «Internazionale Triennale für Zeichnung» во Вроцлаве. В этом же году он создал большую пастельную фреску для Galleria Lucio Amelio в Неаполе. В 1978 году состоялись его выставки галерее Galerie Paul Maenz в Кёльне и галерее Toselli в Милане. В 1978 году художник совершил свою первую поездку в США, в Нью-Йорк — этот город в последующие годы стал местом его выставочных мероприятий. С 1979 года Паладино продолжил сотрудничество с Бонито Оливой и художниками трансавангарда, с которыми участвовал в объединениях «Le stanze» в Castello dei Colonna в Дженаццано и  на Венецианской биеннале, где официально был представлен трансавангард. Паладино экспонировал свои работы на передвижной художественной выставке в Базеле, Эссене и Амстердаме, что ознаменовало начало его международного успеха, подкреплённого персональной выставкой в Badischer Kunstverein в Карлсруэ в 1980 году.

С 1980 года тяга к рисованию привела художника к ещё одному увлечению: гравюре, в частности к ксилографии, акватинте и линогравюре. Встреча с  в 1984 году усилила его стремления и позволила достичь выдающихся результатов в этой области искусства. В 1980 году он создал свой первый книжный объект под названием «EN DE RE» в Galleria Mazzoli в Модене, и в этом же году он участвовал в выставке «Italiana: nuova immagine», которую курировал Бонито Олива в Loggetta Lombardesca в Равенне и в выставке «Egonavigatio» в Мангеймской кунстхалле в Мангейме.

Выставочная деятельность 
В 1981 году персональные выставки Паладино прошли в Художественном музее Базеля и в Обществе Кестнера в Ганновере, а также в Мангейме, Гронингене и Болонье. В этом же году в Королевской академии в Лондоне он участвовал в выставке «A New Spirit in Painting» и в выставке под названием «Il mobile infinito» в Миланской политехнике. В 1982 году он принимал участие в Partecipa alla Biennale в Сиднее, в Zeitgeist, в Documenta 7 в Касселе; провёл персональные выставки в музее Луизиана (музей) в Хумлебеке, в  в Вуппертале, в Städtische Galerie в Эрлангене; затем в частных галереях Антверпена, Монако, Неаполя, Парижа, Рима, Цюриха. С 1982 года у скульптора сложились долгосрочные отношения с галерей Galleria Waddington в Лондоне. Также в 1982 году он совершил поездку в Южную Америку, посетил Бразилию, где познакомился с местной культурой.

В 1980-х годах Доменико Паладино совершил много поездок в США, где в 1983 году он организовал свою первую персональную выставку в галерее  в Нью-Йорке и провел персональную выставку в Лос-Анджелесе в музее New Port Harbour Art Museum. Также в 1983 году он участвовал в выставке Galleria Mazzoli в Модене. Помимо персональных выставок в галереях Стокгольма, Мюнхена, Нью-Йорка, Рима и Торонто, Паладино принимал участие в важных групповых выставках, таких как выставка, посвященная трансавангарду в Мадриде, и в лондонской галерее Tate в Лондоне на выставке «New Art at the Tate Gallery 1983». В 1984 году он провел персональную выставку в Музее современного искусства в Лионе; выставлялся на коллективных выставках «Det Italienska Transavangardet» в Lunds Konsthall в Стокгольме, «An Internationali Survey of Recent Painting and Sculpture» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, «Content: a Contemporary Focus, 1974/1984» в Музее Хиршхорн и саду скульптур, «Contemporary Italian Masters» в  и Чикагском культурном центре, «Skulptur im 20. Jahrhundert» в Художественном музее Базеля и «The Human Condition: The SFMOMA Biennal III» в Сан-Франциско. Также снова выставлялся в Galleria Waddington в Лондоне и Galerie Thomas в Монако.

В 1985 году он принимал участие в групповых выставках во Франкфурте, в Мюнхене, Осло, Вашингтоне, Нью-Йорке и Париже, в Биеннале в Сан-Пауло. В 1986 году — в Сиракузах, Монако и США (в Омахе, Майами, Цинциннати и в Виргинском музее изобразительных искусств). В 1987 году благодаря сотрудничеству с галереей Galleria Thaddaeus Ropac в Зальцбурге он провел несколько персональных выставок в Граце, Кремсе и Зальцбурге. В этом же году состоялись персональные показы — в Сиэтле и впервые, в Токио в галерее Galleria Fuji. В 1988 году Палладино участвовал в выставках «Europa Oggi» в Центре современного искусства Луиджи Печчи, в «Materialmente» в галерее Galleria d’Arte Moderna Болоньи. В 1988 году он был приглашен на очередную биеннале в Венеции, принимал участие в выставке «L’autoritratto non ritratto» на  в пинакотеке Равенны.

Скульптор активно выставлялся в 1990-х и 2000-х годах. В настоящее время продолжает своё творчество и участвует во многих выставках по всему миру. 

Наибольшее количество его произведений находится в музеях Италии: в Национальной галерее современного искусства в Риме, Музее современного искусства в Болонье, Музее современного искусства Доннареджина, Музее Каподимонте в Неаполе.

Библиография 
 Enzo Di Martino, Klaus Albrecht Schröder. Mimmo Paladino, Graphic Work 1974—2001. New York, Rizzoli International Publications, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Domenico Paladino
 PALADINO Mimmo 
 Mimmo Paladino

Художники Италии
Скульпторы Италии XX века